

Religione 
Buddha – nel Buddhismo, un essere che ha raggiunto l'illuminazione
Gautama Buddha – il Buddha storico, Siddhartha Gautama, indicato anche come Buddha Śākyamuni
Adi-Buddha – nel Buddhismo, principio originatore ed essenza stessa dell'illuminazione
Buddha felice – figura ricorrente nell'iconografia buddhista cinese

Musica 
Buddha – demo dei blink-182
Buddah Records – etichetta discografica statunitense

Cinema 
Buddha – film del 1913 di cui il regista non è conosciuto

Altro 
Budda – manga scritto e disegnato da Osamu Tezuka
Smiling Buddha – nome in codice del primo test nucleare effettuato in India
Buddha Bar – catena di bar, ristoranti e alberghi fondata originariamente a Parigi nel 1996